Personen
 Anna Maria Bühler (1774-1854), Zwitserse heldin
 Charlotte Bühler (1893-1974), Duits-Amerikaanse psychologe
 Georg Bühler (1837-1898), Duits historicus, taalkundige en indoloog
 Josef Bühler (1904-1948), Duitse nazi
 Karl Bühler (1879-1963), Duits-Oostenrijks-Amerikaans psycholoog en taaltheoreticus
 Marcelle Bühler (1913-2002), Zwitserse alpineskister
 Urs Bühler (1971-), Zwitserse tenor

Plaatsen
 Buhler (Kansas), plaats in de Verenigde Staten
 Bühler (Zwitserland), plaats in Zwitserland

Achternaam